De Deken Van Oppensingel is een straat aan de oostzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat ligt in noordelijke richting, beginnend bij de Keulsepoort en eindigend op de Gasthuiskampstraat. Hierbij wordt de straat halverwege doorkruist door de Goltziusstraat.

Geschiedenis

Hamburgersingel 
De straat kreeg deze naam pas na de Tweede Wereldoorlog. Na de slechting van de vestingwerken werd aan de oostzijde van de stad een spoorlijn met eindstation aangelegd, de Spoorlijn Büderich - Venlo (in de volksmond Cöln-Mindener genoemd, naar de voormalige Duitse spoorwegmaatschappij). Deze spoorlijn was onderdeel van het traject Parijs – Hamburg en had een voorlopig eindstation in Venlo, waar nu het Julianapark ligt. Om die reden had de straat aanvankelijk de naam Hamburgersingel gekregen. Het station lag ongeveer ter hoogte van het huidige Limburgs Museum. Tot circa 1936 vertrok van daaruit tevens een tweetal tramlijnen, de lijn Venlo-Helden en de lijn Venlo-Nijmegen over de oostelijke Maasoever. Beide tramlijnen zijn na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Ook het spooremplacement is na de oorlog opgeruimd.

Het gemeentebestuur was rond 1883 voornemens geweest om de Hamburgersingel geheel door te trekken naar Straelen. Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan, hoewel in het verlengde, en deels parallel, wel de Herungerweg loopt, die had moeten aansluiten op deze singel. De later aangelegde Krefeldseweg, ofwel de N271, doorkruist tegenwoordig echter deze mogelijke verbinding.

Deken Van Oppensingel 
Na de oorlog werd de straat als eerbetoon hernoemd naar deken Jules van Oppen, die in de oorlog als verzetsstrijder in Kamp Vught overleed. Deze geestelijke werd in 1927 pastoor in de Venlose Heilig Hartkerk. Ook zette hij zich in voor restauratie van de Martinuskerk en leidde hij processies en bedevaarten naar de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Genooi. Door zijn protesten tegen de Duitse films die in de Venlose bioscopen werden gedraaid, werd hij uiteindelijk opgepakt en op transport gezet naar Vught. Daar overleed hij in 1943.

Volksmond 
In de volksmond werd (en wordt) de straat Pônniewaeg genoemd. Hiervoor zijn twee verklaringen te vinden.
 De dames die werkten in de Pope-fabriek lieten als eersten in Venlo een pony in hun haar knippen. Zij kwamen vaak op de Hamburgersingel.
 Vlak bij de singel lag de Piottewei, waar de huzaren in een kazerne lagen. Zij gebruikten, bij toestemming van de commandant, de singel om hun paarden uit te laten.

Huidige situatie 
Tegenwoordig heet de singel dus Deken Van Oppensingel. Tot 2010 was dit een doorgaande weg, maar na het afsluiten van de Keulsepoort van het Koninginneplein voor auto’s, en renovatie aan de Spoorstraat, is dit een autoluwe straat geworden. Aan de straat ligt een aantal herenhuizen, alsmede het Museum van Bommel van Dam. Ook de voormalige burgemeesterswoning ligt aan deze straat, evenals de loskade van het Limburgs Museum. Ook het Julianapark ligt aan deze straat.

Externe links 
 Artikel over de Keulsepoort op cultuurhistorie.venlo.nl
 LEM historische encyclopedie, Ponywaeg

Geschiedenis van Venlo
Straat in Venlo